Gatesville kan syfta på:

 Gatesville, North Carolina
 Gatesville, Texas